L'Open d'Angleterre 2019 est un tournoi de snooker classé comptant pour la saison 2019-2020.

L'épreuve s'est tenue du  au  au K2 Leisure Centre de Crawley, au Angleterre. Elle est organisée par la WPBSA et sponsorisée par le site internet chinois 19.com.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
L'événement compte un total de 128 participants. Le vainqueur remporte une prime de . Il constitue la première épreuve des Home Nations Series.

Le tenant du titre est Stuart Bingham, il s'était imposé contre Mark Davis en finale 9-7.

Faits marquants 
Mark Selby remporte l'édition 2019 face à David Gilbert en finale, sur le score de 9 manches à 1. Il renoue donc avec la victoire plus d'un an après son dernier succès et se qualifie pour le prestigieux champion des champions, qui aura lieu en novembre.

Tom Ford réalise le meilleur break du tournoi avec un 147 lors de la manche décisive de son match du quatrième tour face à Shaun Murphy. Il a notamment dû empocher la verte en effectuant une bande. Il s'agit de son cinquième break maximum en carrière et de son deuxième de la saison.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
  de finale : 
  de finale : 
  de finale : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Tableau

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Phases finales

Finale

Centuries 

 147, 128, 124, 102, 101  Tom Ford
 143  Barry Hawkins
 142  Dominic Dale
 142  Mark Williams
 141  Gary Wilson
 136, 134, 130, 127, 112, 101  David Gilbert
 136  Fergal O'Brien
 135, 108, 101  Judd Trump
 134, 102  Ronnie O'Sullivan
 134  Jimmy Robertson
 133  Shaun Murphy
 132, 130, 130, 103, 101  Mark Selby
 130  Riley Parsons
 129, 125, 100  Mark Allen
 128  Joe Perry
 128  Xiao Guodong
 127  Joe O'Connor
 126, 126  Lee Walker
 125, 124  Ricky Walden
 125, 121  Yan Bingtao
 124, 122, 122  Tian Pengfei
 122, 107  Michael Holt
 120  Mike Dunn
 120  Luo Honghao
 119  Zhou Yuelong
 118, 100  Neil Robertson
 118  Sunny Akani
 117, 104  Thepchaiya Un-Nooh
 115, 115, 101  Kurt Maflin
 114  Jamie O'Neill
 111, 103  Stuart Bingham
 108, 106  Mei Xiwen
 108  Ryan Day
 107  Hammad Miah
 106  Anthony McGill
 105  Zhang Anda
 104  Yuan Sijun
 103  Adam Stefanow
 103  Matthew Stevens
 102  Andy Lee
 100  Kacper Filipiak

Notes et références

Voir aussi 
 Open d'Angleterre 2018
 Open d'Angleterre

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

2019
Snooker en Angleterre en 2019
Sport en octobre 2019
Saison 2019-2020 de snooker
Sport à Crawley